Per Hammerhead (letteralmente "testa di martello" in inglese) si può intendere:
 Testa di Martello, un personaggio della Marvel Comics
 Hammerhead, un personaggio minore di Guerre stellari
 Hammerhead, film del 1987 diretto da Enzo G. Castellari
 Hammerhead, il primo singolo estratto dall'ottavo album Rise and Fall, Rage and Grace della band punk statunitense Offspring
Hammerhead, singolo dei Venom del 2011
 Hammerhead, un gruppo musicale con David Rosenthal
 Hammerhead, una delle Isole Semichi, arcipelago delle Aleutine.
 Nexus 5, uno smartphone di Google, con nome in codice Hammerhead